Terminy naukowe
 pragnienie – pojęcie z dziedziny fizjologii
 pragnienie – pojęcie z dziedziny psychologii

 Filmy
 Pragnienie – szwedzki film fabularny z 1949 roku w reżyserii Ingmara Bergmana
 Pragnienie – indyjski film fabularny z 1957 roku w reżyserii Guru Dutta
 Pragnienie – radziecki film fabularny z 1959 roku w reżyserii Jewgenija Taszkowa
 Pragnienie – rumuński film fabularny z 1961 roku w reżyserii Mircei Drăgana i Mihai Iacoba
 Pragnienie – australijski film fabularny z 1979 roku w reżyserii Roda Hardy’ego
 Pragnienie – amerykański film fabularny (horror) z 2006 roku w reżyserii Jeremy’ego Kastena
 Pragnienie – południowokoreański film fabularny z 2009 w reżyserii Park Chan-wooka
 Pragnienie – kanadyjski film fabularny z 2010 roku w reżyserii Jeffreya Lando

 Pragnienie, Tørst, powieść Jo Nesbø, przeł. I. Zimnicka, Wrocław 2017

Przypisy